BiH:
 Bojići (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik

Crna Gora:
 Bojići (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin